Giselle – balletto classico-romantico
 Giselle – variante del nome proprio di persona Gisella
 Giselle – film statunitense del 1987
 Giselle – album dei Parzival del 1994
 Giselle – personaggio Disney del film Come d'incanto
 Giselle – personaggio della saga Pirati dei Caraibi

Pagine correlate 

Gisella